Йоэль Развозов (ивр. ‏יואל רזבוזוב‏, при рождении Константин Анатольевич Развозов; род. 5 июля 1980 в городе Биробиджане, СССР, Еврейская автономная область) — израильский политик, депутат Кнессета от партии «Еш Атид», общественный деятель и спортсмен. Министр туризма с 15 июня 2021 года. В прошлом дзюдоист, двукратный вице-чемпион Европы в весе до 73 кг. Многократный призёр мировых Гран-при, участник Олимпийских игр в Афинах в 2004-м.

Биография 
Константин Развозов родился в 1980 году в семье Анатолия (спортивный функционер) и Ирины (директор школы) Развозовых. В 1991 году семья репатриировалась в Израиль и поселилась в Кирьят-Яме.

Учёба 
В 2010 году окончил Междисциплинарный центр в Герцлии и получил степень бакалавра по бизнес-менеджменту.

Общественная работа 
В 2008 году Развозов был избран в муниципалитет города Нетании от списка мэра Мирьям Файрберг и был ответственен за развитие спорта в этом городе. Во время его пребывания в должности спортивный бюджет муниципалитета Нетании был удвоен. Он также инициировал различные образовательные проекты по развитию спорта, к примеру, введение новых спортивных кружков, таких как дзюдо и плавания в местных городских школах.

С 2008 по 2013 года являлся председателем правления Комиссии спортсменов олимпийцев.

3 мая 2012 года Йоэль Развозов присоединился к партии «Еш Атид» (второй по количеству мандатов на выборах в Кнессет 19-го созыва и занял 8 место в партийном списке. В феврале 2013 года занял пост председателя комиссии по вопросам алии, абсорбции и диаспоры. 17 марта 2015 избран в Кнессет 20-го созыва от партии «Еш Атид» (9-е место в списке).

Семья 
Отец — Анатолий Владимирович Развозов — инженер-строитель, ранее занимавшийся тяжелой атлетикой, был ответственным за спорт в Еврейской автономной области.

Мать Ирина, учительница математики.

Жена Ирина, преподавательница младших классов.

В браке есть две дочери, Николь и Эмили.

Спортивная карьера 

Развозов завоевал две серебряные медали на чемпионатах Европы и представлял Израиль в 2004 году на Олимпийских играх в Афинах. В начале своей карьеры, в возрасте 16 лет, выиграл Чемпионат Израиля по дзюдо, и затем удерживал первенство в течение десятилетия. Первым достижением на международной арене было пятое место в чемпионате Европы в 2002 году. Уже через год занял седьмое место на Чемпионате Мира в Осаке. В 2004 году на Чемпионате Европы, который проходил в Бухаресте в 2004 году, завоевал серебряную медаль, а затем в Афинах дошел только к четверть-финалу, где проиграл бразильскому противнику. Однако уже в следующем году снова завоевал серебряную медаль на Чемпионате Европы.

В начале 2006 года Развозов получил травму на тренировочных сборах в Японии. Эта травма впоследствии отрицательно сказалась на его возможностях в том году. Среди прочего, он проиграл в финале Чемпионата Израиля Йони Вульфу. Позже Олимпийский комитет внёс имя Развозова в список лучших спортсменов, претендующих на медаль на предстоящих Олимпийских играх в Пекине (2008), однако в 2007 году травма временно прервала его спортивную деятельность. В начале 2008 года на Чемпионате Европы Развозов потерпел поражение во втором туре. В конце концов, он не принимал участия в Олимпийских играх. Продолжил подготовку к Олимпийским играм в Лондоне (2012) и выступил в качестве капитана сборной Израиля по дзюдо. 31 октября 2011 года Развозов объявил о своем уходе из большого спорта.

2008—2013 годы — член Олимпийского комитета Израиля.

Статистика 
Достижения Развозова на крупных соревнованиях

 · 2001-й, Гран-при (Австрия, Леондинг) — 1-е место
 · 2001-й, Чемпионат Израиля — 1-е место
 · 2002-й, Чемпионат Европы по дзюдо 2002 (Словения, Марибор) — 5-е место
 · 2002-й, Кубок мира (Болгария, София) — 3-е место
 · 2002-й, Чемпионат Израиля — 1-е место
 · 2003-й, Чемпионат мира по дзюдо 2003 (Япония, Осака) — 7-е место
 · 2003-й, Открытый чемпионат Германии, 3-е место
 · 2003-й, Чемпионат Израиля — 1-е место
 · 2003-й, Международный турнир (Германия), 1-е место
 · 2004-й, Гран-при (Россия) — 3-е место
 · 2004-й, Гран-при (Германия) — 3-е место
 · 2004-й, Чемпионат Европы (Румыния), 2-е место
 · 2004-й, Чемпионат Израиля, Нетания — 1-е место
 · 2004-й, Гран-при (Чехия) — 3-е место
 · 2004-й, Роттердамский турнир (Голландия) — 2-е место
 · 2004-й, участие на Олимпийский Играх (Греция) — 9-е место
 · 2005-й, Чемпионат Европы (Голландия), 2-е место
 · 2005-й, Чемпионат Израиля, Тель-Авив — 1-е место
 · 2005-й, Чемпионат Европы для национальных сборных (Венгрия) — 1-е место
 · 2005-й, Открытый чемпионат Бельгии, 3-е место
 · 2006-й, Кубок мира (Чехия), 3-е место
 · 2006-й, Чемпионат Израиля, Тель-Авив — 2-е место
 · 2007-й, Кубок мира (Италия), 3-е место
 · 2008-й, Кубок мира (Грузия), 2-е место

Политическая и общественная деятельность

Примечания

Ссылки 
 Биография, фото
 
 
 
 Интернет-сайт партии: рус., ивр.
 Константин Развозов стал основателем партии Яира Лапида

Дзюдоисты по алфавиту
Депутаты кнессета по алфавиту
Чемпионы Израиля по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Депутаты кнессета от партии Йеш Атид
Депутаты кнессета от фракции «Кахоль-лаван»
Депутаты кнессета XIX созыва
Депутаты кнессета XX созыва
Депутаты кнессета XXI созыва
Депутаты кнессета XXII созыва
Депутаты кнессета XXIII созыва
Председатели комиссии кнессета по вопросам алии, абсорбции и диаспоры